Моніка Нікулеску і Клара Коукалова були чинними чемпіонками, але цього разу Коукалова вирішила не брати участі.
Нікулеску грала в парі з Віталією Дяченко, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Кікі Бертенс і Юханна Ларссон з рахунком 5–7, 3–6.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 

Hobart International
Hobart International 2015